Molekulska formula -{C15H12O2}- se može odnositi na:

 Alfa-fenilcinaminska kiselina
 Dibenzoilmetan